Encapuchado es alguien que usa una capucha o pasamontaña y puede referirse a:

 Encapuchado, un individuo durante una manifestación o protesta que cubre su rostro o cabeza a fin de no ser identificado.
 Encapuchados (Colombia), grupos de manifestantes que expresan su descontento en las universidades públicas colombianas.
 Persona que en las procesiones de Semana Santa en España se cubre con una capucha. Véanse los siguientes artículos.
 Nazareno, persona que desfila con una capucha y un sombrero puntiagudo llamado capirote.
 Semana Santa en Castilla y León
 Semana Santa en Andalucía